Американский штат Аляска административно разделён на 19 боро и 10 зон переписи населения, которые составляют один неорганизованный боро. Семь боро представляют собой консолидированный город-боро.

По данным на 2016 год население штата составляло 741 894 человек, то есть в одном боро (считая неорганизованный боро одной единицей) в среднем проживало 37 094 человек. Площадь штата составляет 1 723 338 км² (вода — 245 384 км², суша — 1 477 954 км²), то есть средняя площадь боро составляет 86 167 км², а средняя плотность населения — 0,5 человека на квадратный километр. Столица штата, Джуно, располагается в одноимённом консолидированном городе-боро. Самый населённый боро — консолидированный город-боро Анкоридж, с населением 298 192 человека (2016 год). Население наименее населённого боро Якутат составляет 601 человек (2016 год). Боро Норт-Слоп наибольший по площади (245 521 км²), а Скагуэй — наименьший (1202 км²).

История 
Аляска стала американской территорией в 1867 году, когда США приобрели эти обширные территории у России за 7,2 миллиона долларов. В 1880 году для переписи Аляска была разделена на два района — северный и южный. Северный район для статистических целей был разделён на округа Арктики и Юкона, а южный — на округа Алеутский, Кадьяк, Кускоквим и Юго-Восточный. До 1900 года администрирование территории было очень слабым, она в основном контролировалась военными. В XX веке началось административное развитие городов — появились муниципальные службы, часть поселений была инкорпорирована. С 1910 по 1950-е годы территория Аляски была разделена на четыре юридических округа. Первый включал в себя Ангун, Хейнс, Джуно, Кетчикан, Ситка, Скагуэй, Врангель и Принс-оф-Уэльс. Второй — Барроу, Ном, Норт-Слоп, Уэйд-Слоп и северо-западную Арктику. Третий — Алеутские острова, Анкоридж, Бристол-Бей, Матануска, Диллингхем, Кенай, Кодьяк, Валдиз, Кордова, Лейк-энд-Пенинсула, Сьюард. Четвёртый — Юкон-Коюкук, Фэрбанкс, Бетел, Юкон и Кускоквим.

После принятия Аляски в состав США в 1959 году начались обсуждения возможностей администрирования штата. Первоначально для боро предполагалась роль, сходная с ролью округов в других штатах, однако правительство хотело сделать административные единицы более независимыми, выполняющими все необходимые функции управления. Жителям административной единицы предоставлялся выбор сделать боро организованным или нет. Акт о боро был принят в 1961 году. Он предполагал, что к 1963 году будет создана система организованных боро, а все территории, не вошедшие в них, объединялись в неорганизованный боро, как отдельную административную единицу. Администрации организованных боро должны были управлять образованием, планированием и налогами на подответственной им территории. Однако, к 1963 году был зарегистрирован только один боро (Бристол-Бей), так как местное население не поддержало идею их введения. В 1963 году легислатура Аляски приняла новый акт об обязательной организации боро. В том году были предложены боро Ситки, Кетчикана, Джуно и Кадьяк-Айленда, а также Фэрбанкс-Норт-Стар и Матануска-Суситна.

На 2016 год 54 % территории Аляски входит в неорганизованный боро, в нём проживает 10 % населения. В этом боро нет местного правительства, но по конституции легислатура обязана предоставлять все необходимые услуги. В 2007 году зона переписи Скагуэй-Хуна-Ангун была разделена на боро Скагуэй и зону переписи Хуна-Ангун. А в 2008 году от зоны переписи населения Врангель-Питерсберг отделилось боро Врангель. Последним был создан боро Питерсберг в 2013 году. Он был образован из частей территорий зон переписи населения Хуна-Ангун и Питерсберг. В 2015 году одна из зон переписи населения сменила название с Уэйд-Хэмптон на Кузилвак.

Список боро и зон переписи населения 
В списке приведены 19 боро Аляски и 10 зон переписи населения в алфавитном порядке. Указана оценочная численность и плотность населения на 2016 год, площадь, год основания, расположение округа на карте штата и окружные центры. По федеральному стандарту обработки информации (FIPS), каждый округ имеет пятизначный код. Он состоит из кода штата (02 для Аляски) и трёхзначного кода округа, приведённого в таблице.

Численность населения 
В таблицах ниже приведены результаты переписи населения с 1880 по 2010 год. После покупки Аляска была разделена на два региона:

Между 1910 и 1950 годами статистическая информация территории собиралась с четырёх юридических округов:

Границы административных единиц Аляски менялись множество раз с 1960-го года. В 1980—1990 годах большинство населения проживало в боро, оставшаяся часть в зонах переписи населения. В таблице приведены данные по населению для всех административных единиц, существовавших на момент переписи:

Примечания

Литература 
 

Аляска
Списки:Аляска
 
Зоны переписи населения Аляски